Лев Крылов:
 Крылов, Лев Александрович (1864 — после 1919) — генерал-майор, командир 1-го Оренбургского казачьего дивизиона.
 Крылов, Лев Владиславович (1920—1987) — советский дипломат.